Поройно може да се отнася за:

 Поройно, село в Област Силистра, България;
 Поройно, село Област Търговище, България.

Вижте също 
 Пороище, село в Област Разград, България;
 Поройна, село в Област Пловдив, България;
 Порой, село в Област Бургас, България;
 Порой, язовир в България;
 Порой, село в Община Тетово, Република Македония;
 Горни Порой, днес Ано Пороя, село в Ном Сяр, Гърция;
 Долни Порой, днес Като Пороя, село в Ном Сяр, Гърция.